Simon Upton (1958) – politico neozelandese
 Simon Upton (1969) – nuotatore australiano